Петрив () — украинская фамилия.
 Петрив, Александр Святославович (род. 1974) — украинский спортсмен, Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе в пистолетных упражнениях.
 Петрив, Владимир Иванович (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Петрив, Владимир Юлианович (род. 1962) — советский и украинский театральный деятель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
 См. также

Примечания